Die Prva Makedonska Liga 1993/94 war die zweite Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens nach der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Titelverteidiger Vardar Skopje wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Die Liga wurde auf sechzehn Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Letzte stieg direkt ab, der Vorletzte und Drittletzte ermittelten in einem Relegationsspiel den zweiten Absteiger.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Macedonia 1993/94 auf rsssf.com
 FYR Macedonia Final Tables auf soccerlibrary.free.mkd
 Tabellen 1992 - 2003 auf infopress.com

1993
Fußballsaison 1993/94